Os Mutantes (в переводе — Мутанты) — психоделическая рок-группа, появившаяся в 60-х годах в Бразилии, к концу 70-х распалась, а в 2006 году снова собрались на Pitchfork Festival. Команда была организована Арнальдо Баптиста, Серхио Диасом и Ритой Ли, отвечающей за вокальные партии почти всех песен. Группа из Сан-Паулу считается одной из главных в бразильском течении Тропикалии. У Os Mutantes на протяжении всей карьеры возникали проблемы с властями. Не менее серьёзные проблемы были у участников группы с наркотиками. В конце позапрошлого года Серхио Диас объявил, что Os Mutantes готовят новый альбом. С некоторыми композициями им помогает Девендра Банхарт.

Дискография 
 Os Mutantes (1968)
 Mutantes (1969)
 A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970)
 Tecnicolor (1970)
 Jardim Elétrico (1971)
 Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets (1972)
 O A E O Z (1973)
 Tudo Foi Feito Pelo Sol (1974)
 Ao Vivo (1976)
 Haih or Amortecedor (2009)
 Fool Metal Jack (2013)
  Zzyxz (2020)

Литература 
 Журнал «Шо» № 1-2 (39-40), январь-февраль 2009 г.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Os Mutantes: самая значительная бразильская рок-группа столетия — статья на Звуках.ру
 Радиопередача Андрея Горохова о группе

Группы прогрессивного рока
Группы психоделического рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1978 году